

Astronomia
 10734 Wieck – asteroide della fascia principale
 Cratere Wieck – cratere sulla superficie di Venere

Geografia

Wieck auf dem Darß – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Wieck – quartiere della città di Greifswald (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Persone 
 Carlotta Wieck, pseudonimo di Fleur Jaeggy (1940) – scrittrice svizzera
 Clara Wieck, propr. Clara Josephine Wieck Schumann (1819-1896) – pianista tedesca
 Dorothea Wieck, nata Doro Bertha Olavia Wieck (1908-1986) – attrice tedesca
 Friedrich Wieck (1785-1873) – pianista e insegnante di musica tedesco
 Stewart Wieck (1968-2017) – autore di giochi statunitense